Циклотронный резонанс (ЦР) Азбеля — Канера — резонансное поглощение энергии высокочастотного электромагнитного поля в металле на частотах , кратных частоте обращения электрона в магнитном поле , обусловленное многократным синхронным ускорением электронов на участке орбиты, находящемся в скин-слое . Был теоретически предсказан М. Я. Азбелем и Э. А. Канером в 1956 г. Является научным открытием, зарегистрированном в Государственном реестре открытий СССР, № 45 с приоритетом от 31 января 1956 г.

Периодическое синхронное ускорение электронов в узком скин-слое напоминает ускорение электронов высокочастотным электрическим полем в зазоре между дуантами циклотрона. Аналогия с принципом действия циклотрона определила название резонанса — циклотронный резонанс.

Следует отличать ЦР Азбеля — Канера от циклотронного резонанса (или, как назвали его авторы открытия, «диамагнитного резонанса»), предсказанного Я. Г. Дорфманом и Р. Б. Динглом, для полупроводника, помещённого в постоянное магнитное поле и в перпендикулярное ему поле циркулярно поляризованной электромагнитной волны с частотой , электрическое поле которой вследствие малой концентрации носителей заряда можно считать однородным.

Условия наблюдения 
ЦР Азбеля-Канера наблюдается в условиях аномального скин-эффекта, когда глубина проникновения высокочастотного поля в металл (глубина скин-слоя)  существенно меньше длины свободного пробега носителей заряда , а ларморовский радиус  траектории движения в магнитном поле , параллельном поверхности, удовлетворяет неравенству . Эти условия предполагают наблюдение резонанса в чистых монокристаллических проводниках при низких температурах в сильных магнитных полях.

Качественное объяснение 
Геометрия эксперимента по наблюдению ЦР Азбеля-Канера приведена на Рис. В параллельном поверхности магнитном поле существует группа электронов (при замкнутой ферми-поверхности), орбита которых проходит через скин-слой. При  они многократно возвращаются в этот слой, хотя большую часть времени проводят вне него. Электрическое поле в скин-слое меняется со временем с частотой  . Если частота вращения электрона  совпадёт с частотой поля, электрон будет ускоряться электрическим полем волны при каждом заходе в скин слой. Очевидно, что то же самое будет происходить, если частота поля кратна циклотронной частоте, , .

Циклотронная частота  зависит от циклотронной массы , где  — сечение поверхности Ферми плоскостью постоянного значения импульса электрона вдоль магнитного поля ,  — энергия Ферми. Особенности высокочастотного импеданса возникают при экстремальных значениях частот , для которых . Особенности импеданса формируются также электронами вблизи эллиптических опорных точек поверхности Ферми, в которых скорость электронов  направлена вдоль магнитного поля. В этих точках , где  — гауссова кривизна поверхности Ферми.

Примечания 

Физика твёрдого тела